Неджати Джумалы (; 13 января 1921, Флорина — 10 января 2001, Стамбул) — турецкий писатель, поэт, драматург и переводчик.

Биография 
Родился в греческом городе Флорина. В результате обмена населения, проведённого между Грецией и Турцией после Второй греко-турецкой войны родители Джумалы переехали в город Урла, расположенном в иле Измир.

Окончил юридический лицей в Стамбуле, позже на основе этого лицея был создан юридический факультет Анкарского университета.

Писать Неджати Джумалы начал ещё в институте, первые его произведения были опубликованы в начале 1940-х годов.

Собирал книги, после смерти Джумалы его коллекция книг была передана университету Коч.

На основе романа, написанного Джумалы, Метином Эрксаном в 1963 году был снят фильм «Засушливое лето», который стал первым фильмом Турции, получившим награду на международном фестивале.

Примечания 

Писатели Турции
Похороненные на кладбище Зинджирликую
Выпускники Анкарского университета
Поэты Турции
Переводчики Турции
Драматурги Турции